Tesna koža steht für:

 Tesna koža, jugoslawischer Film von 1982
 Tesna koža 2, jugoslawischer Film von 1987
 Tesna koža 3, jugoslawischer Film von 1988
 Tesna koža 4, jugoslawischer Film von 1991
 Bela ladja (Arbeitstitel: Tesna koža 5), TV-Serie aus Serbien-Montenegro aus dem Jahr 2006